Il gruppo della fernandinite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della fernandinite 
 Corvusite
 Fernandinite
 Straczekite

Note 

Fernandinite